Il doppio del Qatar ExxonMobil Open 2001 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Mark Knowles e Maks Mirny erano i detentori del titolo, ma hanno partecipato con partner differenti, Knowles con Daniel Nestor e Mirnyi con Evgenij Kafel'nikov.

Kafelnikov e Mirnyi hanno perso nei quarti di finale contro Joan Balcells e Andrej Ol'chovskij.

Knowles e Nestor hanno battuto in finale 6–3, 6–1 Balcells e Olhovskiy.

Teste di serie
 Evgenij Kafel'nikov /  Maks Mirny (quarti di finale)
 Mark Knowles /  Daniel Nestor (campioni)
 David Prinosil /  Nenad Zimonjić (quarti di finale)
 Simon Aspelin /  Cyril Suk (quarti di finale)

Qualificazioni

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Qatar ExxonMobil Open 2001
ATP Tour 2001